Немчанка — название населённых пунктов в России:

 Немчанка — посёлок в сельском поселении Коноваловка Борского района Самарской области.
 Немчанка — посёлок в сельском поселении Борское Борского района Самарской области.

См. также 
 Немцы